Naselja u BiH:
 Sokolovići (Kalesija, BiH), naselje u općini Kalesiji
 Sokolovići (Rudo, BiH), naselje u općini Rudom
 Sokolovići (Sokolac, BiH), naselje u općini Sokolcu

Vidi još 
 Sokolović, Ferhatović-Sokolović, poznata begovska obitelj
 Mehmed-paša Sokolović, osmanski vezir
 Makarije Sokolović, patrijarh srpski
 Savatije Sokolović, arhiepiskop pećki i patrijarh srpski